Домово́й:
 Домовой — в восточнославянской мифологии живущий в каждом доме бестелесный дух.
 «Домовой» — ежемесячный журнал для женщин, издававшийся в 1993—2011 годах.
 «Домовой» — ежемесячный журнал, издающийся в Тверской области с 1991 года, приложение к газете «Тверская жизнь».
 «Домовой» — кинофильм, Россия, 2008, реж. Карен Оганесян.
 «Домовой» — кинофильм, Россия, 2019, реж. Евгений Бедарев.

 См. также
 Акула-домовой () — глубоководная акула, единственный представитель рода акул-домовых ().